Welcome to the Party (Ode to the Old School) – singolo di Kid Rock del 1998
 Welcome to the Party – singolo di Diplo, French Montana e Lil Pump del 2018
 Welcome to the Party – singolo di Pop Smoke del 2019